O evento sabre individual feminino do Campeonato Mundial de Esgrima de 2018 foi disputado nos dias 21 e 24 de julho.

Medalhistas
A russa Sofia Pozdniakova conquistou o ouro ao superar a compatriota Sofya Velikaya. O pódio foi completado pela também russa Yana Egorian e pela estadunidense Anne-Elizabeth Stone, ambas foram eliminadas nas semifinais.

Resultados

Fase final

Fase classificatória

Primeira chave

Segunda chave

Tercaira chave

Quarta chave

Ligações externas
 
 

Sabre individual feminino